

Pessoas
Adam Freeland
Miriam Freeland

Localidades
Freeland (Michigan)
Freeland (Pensilvânia)
Freeland (Washington)

Desambiguações de topônimos